В данном списке приведены населённые пункты, расположенные согласно современному административно-территориальному делению в Калужской области России, название которых изменялось.

Г 
 Панево → Гурово (сельский населённый пункт)

Е 
 Перестяж → Ефимцево (сельский населённый пункт)

Ж 
 Угодский Завод → Жуково (1974, село) → Жуков (1996, город)

К 
 Песочня → Киров (1936, город)
 Кондырево → Кондрово (1938, город)
 Шелавево → Корнеево (сельский населённый пункт)
 Притычено → Корнево (сельский населённый пункт, ныне не существует)
 Зажово → Костиково (сельский населённый пункт)

Л 
 Поповичи → Латышево (сельский населённый пункт)
 Подолешье → Луканино (сельский населённый пункт)

М 
 Утринка → Мироново (сельский населённый пункт)

Р 
 Немцово → Радищево (сельский населённый пункт)
 Болдырево → Романково (сельский населённый пункт)

С 
 Толкачево → Стефаново (сельский населённый пункт, вошло в состав Кондрово)

У 
 Плохино → Ульяново (сельский населённый пункт)

Примечания

Источник 
 

История Калужской области
Калужская область